«Судьба барабанщика» — трёхсерийный телевизионный художественный фильм, снятый режиссёром Александром Игишевым в 1976 году по одноимённой повести Аркадия Гайдара. В фильме присутствует много советской документальной хроники.

Сюжет 
Действие происходит в 1930-е годы. Пионер Серёжа Щербачов живет с отцом-фронтовиком и мачехой Валентиной. Однажды, когда отца не было дома, в квартиру приходит неизвестный в костюме и шляпе и передает Валентине странный пакет. Вскоре в доме Щербачовых происходит обыск, Сережиного отца арестовывают за хищение крупной суммы, а Валентина уезжает на Кавказ с неким Лобачовым. Оставшись один, Сережа находит в квартире наградной пистолет Лобачова, где нет одного патрона, а вскоре в квартиру приходит человек, называющий себя братом Валентины, а соответственно, Сережиным дядей, в компании какого-то странного старика по имени Яков и вместе с ними Сережа уезжает из Москвы. По дороге Якову становится плохо и он пересаживается из плацкарта в купе, где похищает сумку-планшет у соседа-военного и которую "дядя", не найдя ничего важного, выбрасывает в окно. Сережа, "дядя" и старик Яков добираются до Киева, где останавливаются у одной полусумасшедшей старухи, а Сережа знакомится со Славкой - сыном военного инженера. Используя психологические методы внушения и манипулирования, хитрый "дядюшка" внушает Сереже, что он должен бывать в доме Славки и узнавать, чем занимается его отец и таким образом Сережа узнает, что Славка с отцом уезжают в деревню, но отец потом должен вернуться в Киев, о чем и рассказывает "дядюшке" и старику Якову. Тогда "дядюшка" говорит Сереже, что Якову нужно уехать в Чернигов к "больной бабушке", а его самого он отправит в Одессу учиться в школу мичманов. Такая неожиданная спешка кажется Сереже подозрительной и  на всякий случай он обращается в бюро справок, где и раскрывается обман - никакой школы мичманов в Одессе нет и в помине. Сережа бежит домой и случайно подслушивает разговор "дяди" и старика Якова, из которого узнает страшную правду: "дядюшка" и Яков - это двое совершенно не знающих Валентину опасных бандитов и  шпионов. Поняв всё, Сережа вступает с бандитами в схватку - зная, что выжившая из ума старуха частенько ходит в дядину комнату, он устраивает там погром, чтобы дядя подумал на старуху. В панике бандиты тратят время на старуху, но когда они, уже собравшись, собираются бежать, Сережа выходит им наперерез с ранее найденным в комнате браунингом, но выстрелить не успевает, получая от "дядюшки" - белогвардейского снайпера пулевое ранение в шею. Но бандитам некуда бежать - в сад уже врывается группа захвата, а раненого Сережу доставляют в больницу, где он встречает отца.

В ролях 
 Лёня Рисов — Серёжа
 Вова Станкевич — Славка
 Владимир Корецкий — Щербачов
 Наталья Фатеева — Валентина
 Анатолий Грачёв — Платон Половцев
 Владимир Самойлов — «дядя Вася»
 Ангелина Степанова — сумасшедшая старуха
 Сергей Яковлев — старик Яков
 Вадим Мадянов — Юрка Ковякин
 Александр Мовчан — Грачковский
 Таня Григоренко — Нина, дочь Половцева

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Александр Лапшин
 Режиссёр: Александр Игишев
 Оператор: Альберт Осипов
 Композитор: Игорь Шамо
 Художник: Энрике Родригес
 Мастер света: Логвинов, Валерий Александрович

См. также 
Судьба барабанщика (1955)

Ссылки 
 Фильм «Судьба барабанщика» на сайте «Дети в кино» 
  на официальном канале Одесской киностудии

Телевизионные мини-сериалы 1970-х годов‎
Телефильмы СССР по алфавиту
Телесериалы СССР 1976 года
Телесериалы Одесской киностудии
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телесериалы на русском языке
Экранизации произведений Аркадия Гайдара
Фильмы о ВЧК
Фильмы о шпионах